Josie Totah (2001-), actrice américaine ;
 Menakshee Totah, athlète mauricienne.